Місячний сарос 118 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 2 березня 1105 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 7 травня 2403, коли Місяць останній раз торкнеться її південного краю. Серія містить 73 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1298 років.

Серія містить 28 повних затемнень від 22 серпня 1393 до 22 червня 1880, 7 часткових перед повними від 8 червня 1267 до 12 серпня 1375 і 8 часткових після повних від 3 липня 1898 до 18 вересня 2024.

Попереднім у серії було часткове затемнення 7 вересня 2006 і наступним буде останнє часткове у ній 18 вересня 2024.

Найдовшим у серії повним затемненням було 37-е, яке відбулось 7 квітня 1754 і тривало 99,4 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 118 

Місячні сароси